Een verkeersweg:
 N318 (België)
 N318 (Frankrijk)
 N318 (Nederland), zie Provinciale weg 318
 N318 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing